Карпе́нко Олександр — українське прізвище. Відомі носії:

 Карпенко Олександр Іванович — заступник Голови Служби безпеки України.
 Карпенко Олександр Юхимович — український історик.
 Карпенко Олександр (військовий) († 28 серпня 2014 — український військовий, у боях під містом Комсомольське Старобешівського району Донецької області.

Див. також 
 Іван Карпенко-Карий (справжнє прізвище — Тобілевич; 1845–1907) — український письменник, драматург.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок